В соревнованиях по боксу на летних Олимпийских играх 2020 смогут принять участие 286 спортсменов (186 мужчин и 100 женщин), которые будут соревноваться за 13 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более чем одним спортсменом в каждой весовой категории (8 мужчин и 5 женщин). На Играх 2016 года, мужской турнир включал в себя 10 комплектов медалей, в то время как женский — всего 3.

Правила квалификации 
30 ноября 2018 года МОК подверг сомнению проведение боксерского турнира на Олимпийских играх 2020 года. Решение было принято после начала расследования в отношении Международной ассоциации бокса, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

В августе рабочая группа МОК по боксу определила даты и места проведения мирового и региональных квалификационных турниров.

Квалификационные соревнования

Распределение квот 
Мужчины

Женщины

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены

Мужчины

До 52 кг

До 57 кг

До 63 кг

До 69 кг

До 75 кг

До 81 кг

До 91 кг

Свыше 91 кг

Женщины

До 51 кг

До 57 кг

До 60 кг

До 69 кг

До 75 кг

Примечания

Ссылки 
 Результаты олимпийской квалификации
 Правила квалификации
 Список квалифицированных спортсменов

Бокс
Квалификация